O Gato de Botas — conto de fadas de autoria do escritor francês Charles Perrault
La Véritable Histoire du Chat Botté — adaptação cinematográfica do conto de Perrault
Gato de Botas (Shrek) — personagem do filme Shrek 2
Puss in Boots — filme de animação de 2011
Gato das Botas (anime) — série de anime produzida em 1992 pela Enoki Films
O Gato de Botas Extraterrestre — filme brasileiro de 1990

Desambiguações de cinema